Chess (Apple) — программа для игры в шахматы от компании Apple Inc. На самом деле это шахматная программа GNU Chess, написанная для Unix 20 лет назад, но Apple создала для неё новую оболочку.

О программе 
Программа входит в комплект поставки macOS.

Настройки программы 
 Style
 Computer Plays
 Speech

Возможности программы 
 Шахматную доску можно поворачивать в пространстве на экране компьютера.
 С программой можно общаться голосом, что позволяет некоторым шахматистам делать ходы не глядя на доску. Называя свои ходы компьютеру можно слушать как компьютер зачитывает и делает свои ходы, эти люди могут играть с компьютером «вслепую».

См. также 
 Компьютерные шахматы

Примечания

Ссылки 
 Скачать исходный код программы «Chess»

MacOS
Программное обеспечение Apple
Шахматные программы